Дебні Коулмен (; 3 січня 1932) — американський актор.
 Деррік Коулмен (; 1967) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Едіт Коулмен (; 1874—1951) — австралійська вчена, ботанік, натураліст. 
 Клеопатра Коулмен (; 1987, Вентворт Фоллз, Австралія) —  австралійська акторка.
 Кріс Коулмен (, нар. 10 червня 1970, Свонсі) — валлійський футболіст.
 Крістіан Коулмен (,  ) — американський спринтер, чемпіон та рекордсмен світу.
 Ронні Коулмен (; 1964 , Бастроп (), Луїзіана, США) — професійний культурист.
 Френк Коулмен (; 1888—1948) — американський актор німого кіно.
 Чарльз Коулмен Фінлі (; 1964) — американський письменник.
 Шеймус Коулмен (, 1988, Донеґол) — ірландський футболіст.
 Зендея Коулмен (; 1 вересня 1996, Окленд, Каліфорнія) — американська акторка, співачка.

Коулмен — місто, штат Флорида
 Коулмен — місто, штат Мічиган
 Коулмен — місто, штат Техас
 Коулмен — селище, штат Вісконсин
 Коулмен — переписна місцевість, штат Джорджія
 Коулмен — переписна місцевість, штат Оклахома